Lista över 92 kommuner i provinsen Neapel i Italien.

 
Kommuner i provinsen Napoli